Felipe II de Anjou-Sicilia o Felipe II de Tarento (en italiano: Filippo II di Taranto, francés: Philippe II de Tarente, griego: Φίλιππος Β΄ του Τάραντα; 1329 - Tarento, 25 de diciembre de 1374) fue príncipe de Acaya y Tarento, y emperador titular de Constantinopla (como Felipe III), hijo de Felipe I de Tarento y Catalina de Valois-Courtenay.

Fue llevado como prisionero a Hungría en 1332 por el rey Luis. Fue Vicario general de Provenza en diciembre de 1355. Su hermano Roberto lo nombró sucesor de sus derechos en Grecia, y a su muerte en 1364 asumió los títulos de emperador de Constantinopla y príncipe de Acaya. Desafiado en Acaya por la viuda de su hermano, que estaba en la efectiva posesión de la mayor parte del país, estalló la guerra civil que sólo se resolvió en 1370, cuando María de Borbón le vendió sus derechos por 6.000 florines, aunque Felipe era todavía capaz de tomar posesión física de sólo una pequeña parte del principado. Reclamó los principados de Salerno y Bari, y el condado de L'Aquila en 1371. Falleció el 25 de noviembre de 1374.

Biografía 

Fue hijo del príncipe Felipe I de Tarento y de la emperatriz Catalina II de Valois. Sus abuelos paternos eran el rey Carlos II de Nápoles y María de Hungría. Sus abuelos maternos eran el conde Carlos de Valois y su segunda esposa, la emperatriz Catalina de Courtenay.

Tras la ejecución de su primo Carlos de Durazzo, en 1348, le sucedió como rey de Albania. En abril de 1355 se casó con María de Calabria, hija de Carlos de Calabria, y de María de Valois. Esto lo hizo cuñado de la reina Juana I de Nápoles.

En 1364, sucedió como emperador titular de Constantinopla, y príncipe de Acaya y Tarento a la muerte de su hermano mayor, Roberto.

Su esposa María murió en 1366. El 20 de octubre de 1370 Felipe tomó como su segunda esposa a Isabel de Eslavonia, hija de Esteban de Hungría, antiguo heredero presunto al trono de Hungría. En 1373, renunció a sus derechos sobre el Principado de Acaya a la reina Juana I de Nápoles. Murió el 25 de noviembre de 1374 en Tarento.

Todos sus hijos habían muerto jóvenes. Su heredero era el hijo de su hermana Jaime de Baux, duque de Andría.

Matrimonios 

Con su primera esposa, María de Calabria, Felipe tuvo cinco hijos:

 Felipe (1356)
 Carlos (1358)
 Felipe (1360)
 Un niño (1362)
 Un niño (1366)

Con su segunda esposa, Isabel de Eslavonia, Felipe tuvo:
 Felipe (1371)

Ancestros

Fuentes

Enlaces externos 
 

Príncipes de Tarento
Emperadores del Imperio latino
Príncipes de Acaya del siglo XIV
Dinastía Anjou-Tarento
Nobles de Italia del siglo XIV
Fallecidos en Tarento